Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1985 года прошёл 15—17 февраля в Кишинёве в новом легкоатлетическом манеже. Столица Молдавии стала четвёртым городом в стране (после Москвы, Ленинграда и Минска), которому доверили право проведения зимнего национального первенства. На протяжении 3 дней были разыграны 23 комплекта медалей.

Впервые зимний чемпионат СССР носил личный характер, поскольку командный зачёт был упразднён. В соревнованиях приняли участие более 450 легкоатлетов (134 мастера спорта международного класса, более 300 мастеров спорта).

Все три дня соревнований прошли при заполненных трибунах и принесли несколько высоких результатов. Главное событие турнира прошло в прыжке в длину у женщин, где Галина Чистякова установила новое высшее мировое достижение для залов — 7,25 м. Всего восемь сантиметров уступила ей Елена Коконова, также превзошедшая прежний рекорд.

Марина Жирова выиграла бег на 60 метров с новым рекордом СССР — 7,17. У мужчин на этой дистанции высокий результат 6,59 показал чемпион Борис Никулин.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 15—16 февраля 1985 года в Москве.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 15—16 февраля 1985 года в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА» имени В. П. Куца. Одновременно с национальным чемпионатом проводился матч СССР—ГДР. Чемпионами страны впервые в карьере стали Евгений Овсянников и Любовь Рацу.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1985
 Всемирные легкоатлетические игры в помещении 1985
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1985

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1985 года
Чемпионаты СССР в 1985 году
Спортивные соревнования в Кишинёве
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1985 год в Молдавии
1985 год в Москве
Соревнования по лёгкой атлетике в Молдавии
Спорт в России в 1985 году
1985 год в лёгкой атлетике